James Nash - ausztrál felfedező (1834–1913)
James Nash - brit autóversenyző (*1985)
Hasonló néven
Carlo James Nash - (1973) labdarúgó